Десан, Кристин
 Десан, Сьюзан